KTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tindal, Katherine (Northern Territory), Australia